Малый Сундырь — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Сундырь — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.
 Малый Сундырь — деревня в Ядринском районе Чувашии.
 Малый Сундырь — село в Горномарийском районе Марий Эл, ликвидировано в 1980 году из-за строительства Чебоксарской ГЭС.